Deewana se puede referir a:
 Deewana, una película de Bollywood de 1952 protagonizada por Suraiya y Suresh.
 Diwana, una película de Bollywood de 1967 protagonizada por Raj Kapoor, Saira Banu y Lalita Pawar.
 Deewana, una película de Bollywood de 1992 protagonizada por Rishi Kapoor, Shahrukh Khan y Divya Bharti.
 Deewana, una película bengalí de 2013 protagonizada por Jeet y Srabanti.
 Deewana, una serie dramática de televisión de 2016 de Pakistán.